Червоный Подол — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Подол — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Червоный Подол — село в Березанском районе Николаевской области.
 Червоный Подол — до 2016 г. название посёлка Мирное в Белозёрском районе Херсонской области.